Сикиси-найсинно (), известна также как Сёкуси-найсинно (1151—1201) — средневековая японская , признанная одной из величайших женщин-поэтов Японии, дочь императора Го-Сиракава.

Жизнеописание 
C 8-летнего возраста Сикиси была жрицей синтоистского святилища Камо, в 18 лет покинула храм по болезни. В 1197 на Сикиси-найсинно пало подозрение в участии в политическом заговоре; поэтесса едва не была сослана. Впоследствии постриглась в монахини.

На творчество поэтессы оказал большое влияние Фудзивара Тосинари с его концепцией «югэн». Очень личные, «женские», многие стихотворения Сикиси-найсинно сквозят неприкрытой скорбью.

Цитаты 
 Напрасно гляжу вокруг.
 Куда устремиться душою?
 Нет такой стороны.
 Весну провожая, темнеет
 Вечернее небо.
___

 Печалится взор.
 О, если б найти приют,
 Где осени нет!
 Везде — на лугах, на горах —
 Луна поселилась.

(пер. В. Марковой)

Родословная 

Поэтессы Японии
Писательницы Японии периода Хэйан
Женщины XII века
Принцессы Японии